Drowtales : Moonless Age est un webcomic écrit en anglais depuis 2001 par Yan « Kern » Gagné et son équipe. Le site regroupe plusieurs webcomics se déroulant dans le même univers, Drowtales : Moonless Age étant l'histoire principale, centrée sur les aventures d'une jeune drow, Ariel Val'Sarghress. Les autres webcomics apportent des précisions sur ce qui s'est passé 15 ans avant l'histoire principale (The longest wait), sur les origines des personnages (Spiderborn, Rebirth) ou sont centrés sur des personnages secondaires. En plus de ces webcomics, certaines sections du site sont payantes, donnant accès à d'autres webcomics partiellement interactifs (ceux qui souscrivent un abonnement disposent d'un droit de vote pour décider de la suite de l'histoire).

Présentation de l'univers de Drowtales

Évolution de l'univers 
À l'origine, l'histoire se déroulait dans la société des drows des Royaumes oubliés (du jeu de rôle Donjons et Dragons). Cependant, plus l'auteur avançait dans l'histoire, plus il voulait créer un univers original. Finalement, s'il reprend certains aspects du monde des Royaumes oubliés (univers souterrain, matriarcat, société esclavagiste, organisation clanique, etc), l'univers de Drowtales diffère sensiblement des elfes noirs tels qu'ils apparaissent dans l'univers de Donjons et Dragons.

À cause de ce changement d'univers, Yan "Kern" Gagné a dû réécrire les premiers chapitres de Drowtales : Moonless Age. Ce travail de réécriture est maintenant achevé.

Histoire 

À la suite d'un cataclysme s'étant déroulé 1000 ans avant la naissance d'Ariel, les elfes noirs se sont réfugiés dans les entrailles de la terre et ont fondé la cité Chel'el'Sussoloth. La race a évolué, les elfes noirs (qui avaient une peau brune et des cheveux colorés) ont engendré les Drowolath (elfes à la peau noire et aux cheveux blancs, majoritaires) et les Drowussu (elfes à la peau grise et aux cheveux clairs, minoritaires). Les elfes noirs originaux ont quasiment disparu, la reine Val'Sharess Diva'ratrika Val'Sharen étant une des dernières survivantes. 

Pendant 1000 ans, les drows connurent une paix relative, 9 grands clans nobles étant fondés, reconnaissant l'autorité de la reine et fidèles à la déesse Sharess. Puis des drows commencèrent à invoquer des démons d'une autre dimension (netherworld demons) et rejetèrent le culte de Sharess. Certains drows furent parasités par des démons, soit parce qu'ils échouèrent dans leurs invocations, soit qu'ils le choisirent librement, devenant des Ver'drowendar, appelés les impurs (the tainted) par les autres drows.

Un clan de Ver'drowendar tenta de reverser le clan impérial (les Val'Sharen) mais échouèrent, de peu. À la suite de cette attaque, la reine ne réapparut plus en public, laissant trois de ses filles diriger le clan. Celles-ci décidèrent que le clan impérial devait devenir un clan impur, pour se prémunirent d'une autre attaque.

Lorsque débute l'histoire d'Ariel, la situation politique est tendue, entre les clans adorateurs des démons (Vel'Sharen, Vel'Vloz'ress) et les fanatiques de Sharess (Val'Kyorl'solenurn), entre le trône impérial et le clan Val'Sarghress, doit l'ambitieuse dirigeante (Ilharess) Quain'tana Val'Sarghress rêve de prendre le pouvoir.

Races 
Les races humanoïdes se divisent en deux catégories, les races féériques (elfes, dragons) possédant une aura et étant capables d'utiliser la magie, et les races goblinoïdes (humains, orcs) étant incapables d'utiliser la magie.

 Races elfiques
 Elfes clairs : ils correspondent à la vision classique (style Tolkien) des elfes. Ils vivent normalement à la surface, les elfes clairs que rencontre Ariel sont tous des esclaves capturés lors des raids des drows à la surface. Physiquement, ils ont la peau blanche, les cheveux généralement blonds, les oreilles pointues.
 Elfes sombres : à l'exception de la reine Diva'ratrika, ces elfes ont disparu, leurs enfants étant devenus des drows pour une raison non dévoilée. Ils avaient la peau brune et les cheveux colorés (bleu, violet, etc).
 Drowolath (drows noirs) : ils ont la peau noire, et des cheveux blancs. Toutefois, les drows aiment se teindre les cheveux, aussi les personnages du webcomics ont souvent les cheveux partiellement colorés. Les Drowolath sont majoritaires, formant 8 des 9 clans principaux de la cité.
 Drowussu (drows gris) : ils ont la peau gris clair, et des cheveux colorés (toujours des couleurs claires). Ils sont regroupés dans le clan Val'Kyorl'Solenurn
 Ver'Drowendar (les impurs) : ce sont des drows noirs qui hébergent une "graine de démon" dans leur aura. Leurs yeux sont rouge sang. Cette corruption peut être le résultat d'un choix plus ou moins volontaires (les deux clans Vel'Sharen et Vel'Vloz'ress ont rendu cette corruption obligatoire) ou d'un contact avec les démons. Ils sont généralement plus violents et plus agressifs que les drows normaux.
 Xuile'Solen (les aveugles) : ce sont des drows dépourvus de pouvoirs magiques, vivant en dehors de la civilisation drow. Ils sont aveugles, mais ont développé une forte résistance à la magie.

 Races goblinoïdes
 Orcs : humanoïdes à la peau verte, assez grands, vivant à la surface en tribus nomades.
 Humains : semblables à nous, ayant créé des royaumes et des empires à la surface, mais considérés comme des barbares par les drows.

 Races naines
 Duergar : petits et trapus, c'était la principale civilisation du monde souterrain avant l'arrivée des elfes noirs. Les drows les ont tués ou réduits en esclavage, mais certaines communautés de nains vivent toujours en liberté.
 Gnomes : plus petit que les nains, et imberbes, ils apparaissent dans l'histoire principale mais leur civilisation n'est pas détaillée.

Société 
La société drow est dirigée exclusivement par les femmes, sur un mode féodal. Chaque clan noble est plus ou moins indépendant, dirigé par une Illaress qui règne sur son clan et sur le territoire contrôlé par le clan. Cependant, les clans ne regroupent que les nobles, les gens du peuple n'appartenant généralement à aucun clan. C'est aussi une société esclavagiste, les esclaves pouvant être des drows ou appartenant aux autres races (humains, orcs, elfes clairs).

Les drows ne reconnaissent ni le mariage, ni la paternité. Chez les nobles, l'éducation des filles se fait ainsi : une femme élève sa fille ainée jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge adulte, n'enfantant pas entretemps. Puis elle peut avoir des enfants, jusqu'à avoir une seconde fille. Elle confiera alors l'éducation de la seconde fille à l'ainée, qui ne sera considérée comme réellement adulte (ayant le droit d'enfanter) que lorsqu'elle aura fini l'éducation de sa sœur cadette. La seconde fille aura alors la charge d'élever la troisième, tandis que l'ainée pourra engendrer sa propre lignée. L'éducation des garçons nobles est généralement confiée à une femme vassale où à une tutrice dans la famille.

Il existe également une école où sont envoyés les enfants nobles pour qu'ils y apprennent la magie. Cette école, Orthorbbae, est le plus ancien bâtiment de la ville, et a vaguement une forme d'araignée. Le bâtiment principal sert à l'éducation des filles, tandis que 8 tours (les pattes de l'araignée) servent à l'éducation des garçons.

Clans 
Il y a neuf clans principaux, plus d'autres clans mineurs. Chaque clan a un emblème et un animal favori, qui sert de monture. Les personnages principaux sont issus des six clans suivants :

 Val'Sarghress : c'est le clan auquel appartient Ariel, l'héroïne principale du webcomic. Ce clan a été forgé de toutes pièces par Quain'tana Val'Sarghress, la grand-mère d'Ariel, qui a formé une armée de mercenaires, suffisamment puissante pour être reconnue comme clan noble. L'organisation de ce clan garde les traces de ces origines mercenaires. Ainsi Quain'tana Val'Sarghress a reconnu comme fille (ou comme sœur) des compagnons d'armes, élevant celles-ci au statut de noble. L'emblème de ce clan associe une épée et une araignée stylisée et son animal est le loup. L'ambition de Quain'tana la pousse à affronter le clan impérial, les Vel'Sharen, qui de leur côté n'ont aucune considération pour ce clan de "paysans".

 Vel'Sharen : c'est le clan le plus ancien, et sans doute aussi le plus puissant. Cependant, quinze ans avant l'histoire principale, il fut attaqué par le clan impur Nidraa'chal. La reine, qui est la dirigeante officielle du clan, n'est plus réapparue en public depuis cette attaque, et seules trois de ses cinq filles jouent encore un rôle dans le clan. Ces trois filles dirigent le clan collectivement, mais une rivalité existe entre elles. L'emblème de ce clan est neuf lunes disposées en cercle et son animal est le dragon. 

 Val'Sullisin'rune : c'est le clan le plus riche et aussi un des plus anciens et des plus puissants. Il est allié au clan Val'Sarghress. Son symbole est une fée assise sous un champignon, et son animal est un tigre.

 Vel'Vloz'ress : ce clan impur est apparu récemment, regroupant des adorateurs des démons. Son Illaress est folle et, de l'avis général, les autres membres du clan sont à peine plus sains d'esprit. Ils sont considérés plus ou moins comme des parias, sauf par les Vel'Sharen depuis que ce dernier est devenu impur. Son symbole est une espèce d'araignée démoniaque, et son animal est le serpent.

 Val'Beldrobbaen : ce clan autrefois puissant est sur le déclin. Un accident a couté la vie à toutes les jeunes filles nobles du clan, sauf une, ce qui compromet fortement son avenir. Le symbole du clan est une araignée stylisée.

 Val'Kyorl'solenurn : ce clan, composé de drows gris, est un clan de fanatiques religieux, obsédés par la pureté de leur race et farouches adversaires des clans impurs qui ont pactisé avec les démons. Ce fanatisme les poussent à tuer tous ceux qui sont impurs, sans distinction de clan, et ils sont quasiment en guerre avec les Vel'Vloz'ress et les Vel'Sharen. Le symbole de ce clan est un losange dans lequel est inscrit un ovale (symbolisant l'œil de Sharess), et son animal est la licorne.

Magie et démons 
Mana

C'est sans doute l'aspect le plus original de cet univers. Tous les drows sont capables d'utiliser la magie, générant naturellement du mana, à la fois leur essence vitale, leur réserve magique et ce qui est considéré, par les drows eux-mêmes, comme leur âme. L'art magique est simplement la manipulation de ce mana. Tous les drows sont potentiellement des magiciens, cependant, les formes les plus complexes d'utilisation de la magie ne sont enseignées qu'aux nobles. 

Ce mana peut être stocké dans des gemmes, qui jouent alors le rôle de « piles magiques » pour alimenter les objets magiques. Beaucoup d'objets fonctionnent ainsi grâce au mana, à commencer par l'éclairage publique et les golems. Cependant, comme tous les drows ont la capacité de dissiper l'énergie magique, aussi les objets magiques sont très rarement des armes ou des armures. 

Le mana est en quelque sorte cumulatif, les drows pouvant cumuler leur énergie magique pour créer des sorts plus puissants. De façons passive, ce cumul de mana leur permet aussi de ne pas vieillir. Si un drow isolé est mortel, les drows vivant en communauté sont virtuellement immortels, cessant de vieillir une fois atteint l'âge adulte.

Types de magie 

Les drows nobles se spécialisent généralement dans un type de magie :
 La Sorcellerie est une capacité innée de magie élémentaire. Certains drows ont une affinité particulière avec un élément et sont capables de manipuler cet élément très facilement. Ariel dispose d'une affinité avec l'Air.
 Le Grand Art désigne la magie élémentaire, non innée, généralement pratiquée par les nobles de sexe masculin. Plus restreinte que la sorcellerie (on ne peut pas créer l'élément en question), les magiciens ne sont pas limités à un seul élément, même s'ils se spécialise généralement dans la manipulation d'un de ces éléments.
 L'Empathie est une capacité innée à ressentir les émotions des autres. Les empathes les plus puissants sont capables de repérer à distance les drows et les démons, de lire dans les pensées, et même de manipuler les esprits des animaux ou des autres drows.
 Les Chants magiques sont une spécialité du clan Val'Illhar'dro. C'est un art qui manipule le mana grâce à la musique. 
 La Fabrication des Golems consiste à animer des golems et autres objets magiques, en utilisant des gemmes magiques.
 L'Invocation consiste à invoquer et à contrôler des démons. Cet art n'est enseigné qu'aux filles nobles.
 La Haute Sorcellerie désigne des capacités magiques innées extrêmement rares. Le pouvoir de métamorphose d'Ariel fait partie de cette catégorie.

Démons
Les démons sont des créatures immatérielles vivant dans une autre dimension, qui peuvent apparaitre si est créé un portail. À quelques exceptions près, ces démons ne sont pas intelligents, ils ne cherchent qu'une seule chose : dévorer le plus de mana possible. Aussi si un démon apparait, il cherchera à attaquer un drow pour dévorer son mana. C'est une attaque magique et non physique, les démons étant des créatures immatérielles et généralement invisibles. S'ils parviennent à consumer entièrement le mana d'un drow, celui-ci meurt et le démon prend alors possession de son corps. Généralement, il transforme le corps possédé pour lui donner une forme plus proche de sa nature démoniaque. Tant que cette forme matérielle n'est pas tuée, le démon reste dans ce corps. S'il est tué physiquement, il reprend alors sa forme immatérielle et cherchera un nouvel hôte. Les humains et les orcs ne possédant pas de mana, ils ne sont pas attaqués par les démons.

Corruption
Si un démon attaque le mana d'un drow mais est repoussé avant d'avoir pu tuer son hôte, il laisse une trace dans le mana de sa victime, une "graine de démon". Cette graine est un démon parasite qui reste ainsi "prisonnier" du drow, cherchant à le dévorer de l'intérieur. Cependant, cette graine empêche aussi les autres démons d'attaquer le drow. Aussi certains drows voient cette corruption comme un vaccin. En acceptant d'héberger une graine très faible, ils s'immunisent contre d'autres attaques tout en acquérant un meilleur contrôle des énergies démoniaques. Cependant, même très faible, cette graine influence leur caractère. Les drows impurs sont plus violents, plus agressifs, faisant moins preuve de compassion ou "d'humanité".

Deux clans ont choisi de pactiser ainsi avec les démons, devenant des Ver'drowendar. Le nom de ces clans commence par Vel, tandis que les autres clans ont un nom commençant par Val. Val et Vel sont des titres honorifiques, signifiant "sacré" et " démoniaque". En dehors des clans Vel'Sharen et Vel'Vozless, les drows sont rarement impurs, à l'exception des femmes qui se spécialisent dans l'invocation. Le clan Val'Kyorl'Solenurn a pour politique de tuer tous les drows impurs. Si un membre de ce clan devient impur, il est immédiatement mis à mort par ses compagnons.

Personnages principaux

Clan Val'Sarghress

Ariel Val'Sarghress Héroïne principale de Drowtales: Moonless ages, c'est une très jeune drow disposant de capacités magiques exceptionnelles. Le webcomics débute lors qu'elle est présentée à sa "mère", Quain'tana, la dirigeante du clan. Quaint'tana est en fait la grand-mère d'Ariel, celle-ci étant la fille de Mel'arnach et de Zhor. Ariel a d'abord été élevée par Syphile, qui la traitait avec brutalité, puis par Kel'noz, qui la traita bien et lui enseigna la magie. À l'école de magie, elle va rencontrer Faen'arae Val'Sullisin'rune qui deviendra son amie. Elle adore les chats et est d'une nature assez joyeuse et curieuse. 

Quain'tana Val'Sarghress Elle dirige son clan d'une main de fer, et est obsédée par deux choses : la conquête du pouvoir politique et avoir une héritière digne de ce nom. Hélas, Sarv'swati Vel'Sharen mis un frein sérieux à ces deux ambitions, en la vainquant sur le champ de bataille et en la rendant stérile. Aussi les derniers espoirs de Quain'tana repose sur sa petite-fille et espère qu'Ariel sera à son image. Aussi elle est très dure avec Ariel, ne supportant pas la moindre faiblesse de la part de la jeune drow. Elle a le sang chaud, s'emporte facilement et se comporte toujours comme la chef des mercenaires qu'elle était avant d'accéder à la nobilité.

Kelnoz Val'Sarghress Fils ainé de Quain'tana, il est aussi un de ses principaux conseillers. Il est l'ambassadeur du clan et maître d'une des tours d'Orthorbbae. Intelligent et diplomate, c'est aussi un puissant magicien maitrisant le Grand Art. Il est un des rares membres du clan à s'occuper avec bienveillance d'Ariel.

Syphile Val'Sarghress Fille adoptive de Quain'tana, elle est chargée de l'éducation d'Ariel. Mais elle échoue dans presque tout ce qu'elle entreprend. Elle devait apprendre l'invocation des démons, mais elle se fait corrompre par le démon qu'elle devait contrôler. Peureuse, mal-aimée et maladroite, elle se venge sur Ariel de toutes les railleries dont elle est victime. 

Mel'arnach Val'Sarghress Fille aînée de Quain'tana, elle devrait normalement être l'héritière du clan. Mais elle se rebella contre l'autorité de Quain'tana et vécu en marge du clan. Sa mère la retient prisonnière au fond de la forteresse du clan, où elle vit recluse avec pour seule compagnie des araignées et Zhor, qui est un « éveillé », un elfe sombre transformé en araignée géante avec qui elle s'accoupla pour donner naissance à Ariel.

Liriel Liriel est une esclave apparemment du même âge qu'Ariel, toujours joyeuse et se surnommant elle-même "Reine Myrtille" (Queen Blueberry). Elle adore la bière de champignon et ses origines sont mystérieuses. 
Celle-ci finit par retrouver la mémoire, et son identité. Il s'agit de Diva'ratrika, l'Impératrice, et chef du clan Vel'Sharen avant que ses filles tentent de la tuer.

Clan Val'Sullisin'rune 

Ash'waren Val'Sullisin'rune Illaress de ce clan, elle est considérée comme une des plus douée pour l'empathie. On dit même qu'elle est capable de tuer par la pensée. Il semblerait qu'elle soit l'amante de son alliée Quain'tana Val'Sarghress.

Faen'arae Val'Sullisin'rune Fille d'Ash'waren et meilleure amie d'Ariel, qui l'appelle simplement Faen, elle est comme sa mère douée pour l'empathie. Cette capacité lui cause beaucoup de souffrance, car elle est capable de "voir" les démons et de sentir leur influence sur les filles de son âge. Elle sera forcée de fuir et Ariel se lancera à sa recherche.

Yafein Val'Sullisin'rune Camarade de classe d'Ariel, c'est un jeune garçon timide et bègue. Il est le cousin de Faen et il pratique le Grand Art, s'étant spécialisé dans l'élément Terre.

Clan Vel'Sharen

Val'Sharess Diva'ratrika Vel'Sharen Dirigeante officielle du clan, reine de Chel'el'sussoloth depuis près de 1000 ans, elle est une des dernières elfes sombres encore en vie. Elle vit recluse et personne ne l'a vue depuis l'attaque du clan Nidra'caal. La direction du clan est de facto laissée à ses trois filles Snadyha'runes, Sarv'swati et Zala'ess. Elle a également deux autres filles, Sillice et Nishi'kanta, qui ne jouent plus aucun rôle dans le clan. 
On apprend par la suite que ses trois filles aînées (Snadyha'runes, Sarv'swati et Zala'ess) étaient à la tête du clan d'impurs qui attaquât les Vel'Sharen, et qu'elles en profitèrent pour tenter de tuer leur mère. Celle-ci parvint à s'enfermer dans la salle du trône, que ses filles scellèrent et à y survivre un certain temps, une jeune esclave drow lui apportant de quoi se nourrir. Grâce à un ancien rituel retrouvé, elle put transférer son âme/essence dans le corps de la jeune esclave. 

Snadyha'runes Vel'Sharen Fille ainée de Diva'ratrika, elle est une des plus puissantes pour invoquer et contrôler des démons. Elle dirige Orthorbbae, mais son autorité se limite à la section réservée aux filles, les garçons étant éduqué dans les tours d'Orthorbbae. C'est elle qui poussa Sarv'swati et Zala'ess à devenir impures pour accroître leurs pouvoirs magiques. Elle fut aussi l'amie (et sans doute l'amante) de Mel'arnach Val'Sarghress.

Sarv'swati Vel'Sharen Seconde fille de Diva'ratrika, elle dirige l'armée du clan. Aussi douée pour la magie que pour le maniement des armes, elle n'apparait cependant quasiment pas dans l'histoire principale.

Zala'ess Vel'Sharen Cinquième fille de Diva'ratrika, elle est l'ambassadeur du clan.

 Si'lice Vel'Sharen  Seule fille de Diva'ratrika à lui être restée fidèle. Elle s'exile après la guerre contre les Impurs, et trouvent refuge chez les Val'Sarghress. Elle est généralement accusée de trahison.

Chrystel Vel'Sharen Fille de Zala'ess, elle est la voisine de chambrée de Faen, mais leurs relations ne sont pas très cordiales. 
Elle finit par apprendre la vérité sur la guerre contre les Impurs et le sort (présumé) de Diva'ratrika, et semble s'allier à sa tante Si'lice.

Shinae Elle est la "jumelle protectice" de Chrystel (protector twin). Dans le clan Vel'Sharen, chaque fille noble a comme protectrice une fille du même âge issue de la petite noblesse et les deux seront élevées ensemble. Shinae doit protéger Chrystel, et sera vraisemblablement mise à mort si elle n'y parvient pas.
Elle ne sait rien sur les rapports de Chrystel et Si'lice.

Clan Vel'Vloz'ress

Kharla'ggen Vel'Vloz'ress Dirigeante officielle de ce clan et disposant de pouvoirs magiques terrifiants, elle a cependant l'âge mental d'un jeune enfant, étant uniquement préoccupée à jouer avec ses poupées. Son pouvoir est de transformer les êtres vivants en de telles poupées. Elle porte un masque de fer qui ne laisse visible que ses yeux rouges, marque du démon qui vit en elle.

Kiel'ndia Vel'Vloz'ress Amie de Naal'suul Val'Beldrobbaen et de Chrystel Vel'Sharen, elle est la fille de l'ancienne dirigeante du clan, qui fut transformée en golem par Kharla'ggen.

Clan Val'Kyorl'Solenurn

Shimi'lande Val'Kyorl'Solenurn  La dirigeante de ce clan ne dispose pas de pouvoirs magiques exceptionnels, et n'est pas non plus une redoutable guerrière, mais une gestionnaire avisée et une dirigeante charismatique. Elle est la mère adoptive de Chirinide.

Chirinide Val'Kyorl'Solenurn  C'est une Gardienne de Sharess fanatique, totalement dévouée à sa mission sacrée. Elle est chargée de protéger Ariel, qu'elle appelle "Fille de l'Œil Sacré", autrement dit Fille de Sharess. Elle possède une capacité innée à utiliser la magie du feu, et a également le don de préscience. Le webcomics Rebirth donne plus d'information sur ses origines. 

Shan'naal Val'Kyorl'Solenurn  C'est le protecteur de Chirinide, sa Lame, envers qui il est d'une loyauté sans faille. Les Kyorl'Solenurn sont entièrement dévoués à la lutte contre les démons. Les Gardiennes jugent qui est impur et les Lames sont les exécuteurs de ce jugement.

Clan Val'Beldrobbaen

Naal'suul Val'Beldrobbaen  Amie de Kiel'ndia Vel'Vloz'ress et de Chrystel Vel'Sharen, elle est la seule rescapée du massacre de toutes les jeunes filles de son clan. Cependant elle fut gravement affectée par le démon qui tua les autres filles, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne succombe à son tour.

Intrigue

Drowtales : Moonless age 
C'est le webcomic principal du site, faisant plus de 800 pages. Il est centré sur les aventures d'Ariel Val'Sarghress. L'histoire commence alors qu'Ariel, encore très jeune, est éduquée par Syphille en vue d'être présentée à Quain'tana. Cette dernière n'est pas satisfaite, et confie l'éducation d'Ariel à Kelnoz. Kelnoz emmène Ariel dans la tour d'Orthorbbae, qu'il dirige. Il fait croire qu'Ariel est son jeune frère, et elle est ainsi admise dans un groupe de jeunes garçons. Ariel fait ainsi la connaissance de Yafein. Cependant l'identité d'Ariel est révélée et elle est agressée par trois des garçons du groupe. Gravement blessée, elle tombe dans une partie de l'école réservé aux filles et est recueillie par Faen, qui la soigne. Pendant quelques années, elle va ainsi vire dans l'école, protégée par Kelnoz. Cependant, Snadyha'runes Vel'Sharen apprend la présence d'Ariel et lui ordonne de rejoindre la partie de l'école réservée aux filles, qu'elle dirige. Pour échapper à son influence, Ariel est renvoyée dans la forteresse de son clan. 

Quain'tana, toujours insatisfaite, exige d'Ariel qu'elle ramène prisonnier le garçon qui l'a blessée. N'étant pas des combattants, Ariel, Faen et Yafein vont acheter un esclave gladiateur. Sur le chemin, ils sont attaqués par un drow qui tente de leur voler leur argent. Liriel, qui était l'esclave de ce drow, passe au service d'Ariel une fois le voleur mort. Liriel les conduit à l'Arène, où ils achètent une guerrière humaine réduite en esclavage, Vaelia. Ils feront également la connaissance de Rikshakar, le champion gladiateur mi-drow, mi-dragon. Vaelia sauve la vie d'Ariel, qui en reconnaissance l'affranchit. Vaelia reste cependant au service d'Ariel, comme garde du corps.

Peu après, Faen disparait, accusée d'avoir tué un professeur lors d'un examen de magie. Elle est contrainte de s'exiler à la surface. Ariel va alors mener son enquête pour savoir ce qu'il est advenu de son amie, et va utiliser ses pouvoirs de métamorphose pour se faire passer pour Faen. Elle apprend alors que c'est Chrystel Vel'Sharen, qui partageait la chambre de Faen, qui l'a dénoncée, et Ariel et Christel se combattent. Après une intervention de Chirinide et Shan'naal Val'Kyorl'Solenurn, Christel est ramenée comme prisonnière dans le clan Val'Sarghress. Elle parviendra à s'enfuir avec l'aide de Syphile et toutes deux rejoignent le clan Vel'Sharen.

Pendant ce temps, Chirinide et Shan'naal doivent affronter des démons, et leur clan s'apprête à affronter le clan Vel'Vozless. Puis ils rejoignent Ariel qui compte partir à la recherche de Faen. En chemin, Ariel et les gardes qui l'accompagnent sont attaqués par des nains, pendant que dans une caverne proche les Vozless et les Kyorl'Solenurn s'affrontent dans une lutte à mort. Après la bataille, Ariel parvient au dernier avant-poste avant la surface.

[Cet article n'est plus à jour.]

Autres webcomics 

Breach of Faith  C'est l'histoire de Syphile avant qu'il ne lui soit confié la garde d'Ariel. Histoire abandonnée.

Chibi-age  Dessins humoristiques où les personnages de Drowtales sont des chibi. Histoire terminée.

Connection  Raconte la première rencontre de Chirinide et de Shan'naal. En cours.

Rebirth  Explique comment Chirinide est entré dans le clan Val'Kyorl'Solernurn. Histoire terminée.

Spiderborn  Ce récit précise dans quelles circonstances est née Ariel. Histoire terminée.

The longest wait  Cette histoire, centrée sur la reine Diva'ratika, dévoile ce qui s'est passé quinze ans avant la naissance d'Ariel. Histoire terminée.

Manga contests  En 2004, 2005 et 2006, les créateurs du site ont organisé des concours de BD se déroulant dans l'univers de Drowtales. Les pages soumises par les fans sont consultables librement.

Sections payantes 

Daydream  « Uncensored fan service » Les Lecteurs peuvent influer sur le cours de l'histoire, par leurs votes.

Visual Roleplay  Illustrations de parties de jeux de rôles dans l'univers de Drowtales. 

Challenges  Jeux de stratégie basés sur les votes des lecteurs.

Liens externes 
 Site officiel
 Wiki de l'univers

Bande dessinée en ligne